Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Edwin Kempes che ha battuto in finale Marco Meneschincheri 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Koubek (quarti di finale)
 Dirk Dier (semifinali)
 Márcio Carlsson (secondo turno)
 Francisco Roig (primo turno)

 Renzo Furlan (primo turno)
 Marco Meneschincheri (finale)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Jaime Oncins (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1998